Jméno a příjmení Evžen Erban má více nositelů:

 Evžen Erban (motocyklový závodník) – český motocyklový závodník
 Evžen Erban (politik) – český a československý politik (1912–1994), poslanec za sociální demokraty, po roce 1948 za KSČ, ministr sociální péče a funkcionář komunistického režimu